Chez les mammifères, la transpiration est la production et l'évacuation de la sueur.
 Chez l'Homme, la transpiration liée au stress est la sudation provoquée par des stimuli émotionnels tels que l'anxiété, le plaisir, l'anticipation ou la peur.
 Chez les plantes, la transpiration est l'élimination de la vapeur d'eau.